Сент-Режис ( — «Святой Режис»; наст. имя Иоанн Франциск Режис; 1597—1640) — французский священник Общества Иисуса, признанный святым Римско-католической церковью в 1737 году. Также может означать:

Топоним 
  (ранее Ванда-Виста-тауэр) — 101-этажный сверхвысокий небоскрёб в Чикаго, штат Иллинойс, США.

 Водные объекты
  — приток южного берега реки Святого Лаврентия в графстве Руссильон, Квебек, Канада.
  — приток реки Кларк-Форк, впадающего в реку Колумбия в штате Монтана, США.

См. также 
 Режис